Калаорра-де-Боэдо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда.  Население — 108 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Programa Vivo mi Pueblo y Censo provincial de Suelo y Vivienda.

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии